Le Chapeau est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Chapeau, film de 1975 réalisé par Roger Gnoan Mbala
 Le Chapeau, court métrage de 1999 réalisé par Michèle Cournoyer